Cordignano steht für:

 Cordignano, nordostitalienische Gemeinde in der Provinz Treviso in Venetien
 Hugo Cordignano (1882–1959), italienisch-österreichischer Maler, Bildhauer, Musiker und Komponist
 Max Cordignano (1851–1898), italienisch-österreichischer Architekt und Baumeister